Beechwood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beechwood, Newport, community i Newport, Wales,

USA 

 Beechwood, Mississippi, ort, Warren County, 
 Beechwood, Michigan, ort, Ottawa County,